A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Brooklyn:

 : uma chalupa de guerra que serviu de 1859 a 1889.
 : um cruzador blindado que serviu de 1896 a 1921.
 : um cruzador rápido da Classe Brooklyn que serviu de 1937 a 1947.